Râul Drăculea se poate referi la:

 Râul Drăculea, Berivoi
 Râul Drăculea, Milășelu

Vezi și 
 Râul Dracu (dezambiguizare)

 Dracula (dezambiguizare)

Toponime românești